Buseok-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Buseok-myeon, Seosan, socken i Seosan, Södra Chungcheong, 
 Buseok-myeon, Yeongju, socken i Yeongju, Norra Gyeongsang,